Монклова има више значења:

 Монклова (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монклова, Клуб де Каза и Песка (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Монклова (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Монклова (Монклова, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монклова (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику